Soares dos Reis peut désigner :

Nom 
 António Soares dos Reis (1847-1889), sculpteur portugais ;
 Manuel Soares dos Reis (1910-), footballeur portugais.

Autre 
 Musée Soares dos Reis, musée portugais.